Станисла́в Миха́йлович Про́зоров (, , СССР) — советский и российский историк-арабист и исламовед, специалист по историографии и источниковедению раннего и средневекового ислама, истории «классического» ислама, истории и идеологии шиитского ислама, исламу как религиозной системе, идейным течениям и расхождениям в исламе, исламской догматике, арабо-мусульманским рукописям, исламу в России. Кандидат исторических наук (1971). Автор энциклопедического словаря «Ислам на территории бывшей Российской империи», один из авторов и научных редакторов словарей «Ислам: энциклопедический словарь» и «Ислам: словарь атеиста».

Биография 

В 1961 году окончил Восточный факультет ЛГУ имени А. А. Жданова по специальности «история арабских стран».

В 1961–1964 годах — научный сотрудник Отдела письменности Востока и Институт истории АН Таджикской ССР в г. Душанбе (Таджикистан) и преподаватель «Истории арабских стран» на Историко-филологическом факультете ТаджГУ.

В 1967 году окончил аспирантуру при Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР.

С 1967 года — научный сотрудник, с 1987 года — ведущий научный сотрудник Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН. С 1980 года — руководитель межсекторальной Группы исламоведения Ленинградского отделения (ныне Санкт-Петербургского филиала) ИВ РАН, руководитель исламоведческого семинара. С 2005 года — заместитель директора по науке. С 2010 года — и. о. заведующего Отделом Ближнего и Среднего Востока. и заместитель председателя Ученого совета СПбФ ИВ РАН, куратор официального институтского сайта.

В февраль 1971 года под научным руководством кандидата филологических наук П. А. Грязневича защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Шиитские секты» (Исследование, перевод, комментарии).

С 2004 года — член редакционной коллегии академического журнала Письменные памятники Востока

Научная и преподавательская деятельность 

В 2005 году выступил с отчётом в качестве руководителя международного научного проекта — энциклопедический словарь «Ислам на территории бывшей Российской империи». Было подготовлено четыре богато иллюстрированных эциклопеческих словарных издания, в которых в общей сложности опубликовано 340 статей более 60-ти авторов из 10-ти стран. Общий объём составил 90 печатных листов.

Участник международных конференций и симпозиумов по исламу, Всесоюзных координационных совещаний по проблемам современного ислама, Всесоюзных конференций арабистов, Бартольдовских чтений и др.

Преподаёт «Ислам и арабо-мусульманская культура» на факультете истории мировой культуры Государственной академии культуры, «Введение в исламоведение», «Ислам как религиозная система» на Восточном факультете СПбГУ, в  Религиозно-философском институте, в Русской христианской гуманитарной академии и на кафедре религиоведения Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена).

Награды и звания 
 Золотая памятная медаль Ташкентского исламского университета за большой вклад в изучение ислама (апрель 2011 г.)
 Международная премия «Книга года» за монографию «Ислам как идеологическая система» (2006 г.)

Научные труды

Монографии 
 Ан-Наубахти, ал-Хасан ибн Муса. Шиитские секты. Перевод с арабского, исследование и комментарий С. М. Прозорова. ППВ, XLIII. — М., 1973.
 Прозоров С. М. Арабская историческая литература в Ираке, Иране и Средней Азии (VII — середине X в.). — М.: ГРВЛ, 1980.
 
 
 Прозоров С. М. Ислам. Историографические очерки. — М., 1991.
 Прозоров С. М. Хрестоматия по исламу. — М., 1994.
 Прозоров С. М. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Выпуски 1-4. — М., 1998—2003.

Статьи 
 Прозоров С. М. К вопросу о «правоверии» в исламе: понятие ахл ас-сунна (сунниты) // Проблемы арабской культуры. М., 1987, 213—218.
 «Основы вероучения» Абу Хамида ал-Газали. Комментированный перевод с арабского С. М. Прозорова // Письменные памятники Востока. — 2(5). — 2006. — С. 57-80.
 Прозоров С. М. Научное исламоведение в России (1980—2005) // Иран сегодня. — 1(6)/2006. — С. 20-24.
 Аллах или Бог? Дискуссия С. М. Прозорова и Тауфика Камеля Ибрагима // Минарет. — № 1 (008). — Март 2006, 8-15
 
 Прозоров С. М. Методологические подходы к переводу Корана на русский язык // Шигабутдин Марджани: наследие и современность. Материалы международной научной конференции. Казань: Институт истории АН Татарстана, 2008. — С. 73-76.
 Прозоров С. М. Научное исламоведение в контексте исламского образования в России // Письменные памятники Востока. — 1(14). — 2011. — С. 270—278.
 Прозоров С. М. Заметки об исламе // Исламоведение. — № 1(7). Махачкала: Издательство ДГУ, 2011. — С. 73―83.
 Прозоров С. М. Мистическая любовь к Богу (ал-махабба) как доминирующая идея суфийского Пути // 1-й Казанский международный научный форум «Ислам в мультикультурном мире» 1-3 ноября 2011 г. (г. Казань, Республика Татарстан). — М.: Изд-во Казанского ун-та, 2012. — С. 247—249.
 Прозоров С. М. Научное исламоведение в современной России: проблемы и перспективы // 1-й Казанский международный научный форум «Ислам в мультикультурном мире» 1-3 ноября 2011 г. (г. Казань, Республика Татарстан). — М.: Изд-во Казанского ун-та, 2012. — С. 151—155.
 Мухаммад б. ‘Абд ал-Карим аш-Шахрастани. Книга о религиях и религиозно-философских учениях / Предисловие, перевод с арабского и комментарий С. М. Прозорова // Ишрак. : ежегодник исламской философии: 2012. — № 3. — С. 573—600.
 Прозоров С. М. Изучение ислама — государственная необходимость // Интервью для периодического издания «Татарский мир» (Москва, № 15 за сентябрь 2003)

Примечания

Литература 
 Ars Islamica. В честь Станислава Михайловича Прозорова /cост. и отв. ред. М. Б. Пиотровский, А. К. Аликберов. М.: Наука — Восточная литература, 2016.

Ссылки 
 Станислав Михайлович Прозоров / Personalia. — OrientalStudies.Ru
 

Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Востоковеды России
Арабисты России
Востоковеды СССР
Арабисты СССР
Сотрудники ИВР РАН
Историки по алфавиту
Исламоведы России
Исламоведы СССР
Преподаватели Таджикского национального университета
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Русской христианской гуманитарной академии
Лауреаты премии имени Е. В. Тарле в области исторических наук